Astérie ou Astéria peut désigner :

 Astéria, une Titanide dans la mythologie grecque et une île. Voir aussi Asteria dans la mythologie.
 Astéria, une des Alcyonides dans la mythologie grecque.
 Les astéries, des animaux couramment appelés étoiles de mer.
 (658) Astéria, un astéroïde.
 ASTERIA, nanosatellite de format CubeSat.
 Asteria, ensemble musical de musique médiéval et Renaissance.
 Asteria, groupe de rock américain.

Voir aussi 

 Le calcaire à astéries est un sol contenant en grande quantité des résidus fossiles d'astérias (Asterias rubens, sorte d'étoile de mer) caractéristique de la région de l'Entre-deux-Mers en Gironde.